E111 může být:

 evropský formulář zdravotního pojištění, v současnosti nahrazený evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC)
 oranž GGN v systému označení potravinářských přísad (E kód) povolených v zemích EU 
 lokomotiva DB řada 111 

Zkratky